Iijärvi bezeichnet mehrere Seen in Finnland:

 Iijärvi (Näätämöjoki), See in der Gemeinde Inari (Lappland)
 Iijärvi (Kiehimänjoki), See in der Gemeinde Ristijärvi (Kainuu)
 Iijärvi (Iijoki), See in der Gemeinde Kuusamo (Nordösterbotten)
 Iijärvi (Hossanjoki), See in den Gemeinden Kuusamo (Nordösterbotten) und Suomussalmi (Kainuu)
 Iijärvi (Saimaa), See in der Gemeinde Sulkava (Südsavo)